Борода́ч:

 «Бородач. Понять и простить» — российский комедийный телесериал.

Персоналии 
 Бородач, Янко (1892—1964) — чехословацкий актёр, драматург, переводчик, писатель, театральный режиссёр и педагог.

Топоним 
 Бородачи — село в Жирновском районе Волгоградской области.

Биология 
 Бородач, или ягнятник () — птица семейства ястребиных.
 Бородач () — род растений семейства Злаки.
 Бородач () — другой род растений семейства Злаки.